Chiesa dell'Itria, a Castelbuono
Chiesa dell'Itria, a Cefalù
Chiesa della Madonna di Odigitria, a Mineo
Chiesa di Santa Maria dell'Itria, a Ragusa
Santa Maria Odigitria, a Roma

Pagine correlate
Chiesa di Nostra Signora d'Itria